Skřivánek (tschechisch für Lerche) steht für:
 Skřivánek (Okrouhlička), Ortsteil von Okrouhlička im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Skrivanek, tschechische Übersetzungsfirma

Personen:
 Josef Skřivánek (1868–1934), tschechischer Architekt
 Ladislav Skřivánek (1877–1957), tschechischer Architekt